Aleksije III. Trapezuntski
 Aleksije III. Angel